Guairense – abitanti di Guaíra (Paraná)
Guairense – abitanti di Guaíra (San Paolo)